Marburg est le nom allemand de deux villes :
 la ville de Marbourg, ville de Hesse, en Allemagne
 Marburg an der Drau, la ville de Maribor, en Slovénie

 James Marburg (né en 1982), rameur d'aviron australien

Marburg peut aussi désigner :
 le virus Marburg, causant la maladie à virus Marburg

Voir aussi 
 les dossiers de Marbourg (the Marburg files), rassemblés en 1945 par les Américains et les Britanniques au château de Marbourg.